La Route nationale 18 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 18 en Afrique du Sud ;
 Route nationale 18 en Algérie ;
 Route nationale 18 en Argentine ;
 Route nationale 18 en Belgique ;
 Route nationale 18 au Burkina Faso ;
 Route nationale 18 au Cameroun ;
 Route nationale 18 en Estonie ;
 Route nationale 18 en Finlande ;
 Route nationale 18 en France ;
 Route nationale 18 en Guinée ;
 Route nationale 18 au Luxembourg ;
 Route nationale 18 à Madagascar ;
 Route nationale 18 en Pologne ;
 Route nationale 18 en Tunisie ;
 Route nationale 18 au Viêt Nam.

Voir aussi